Майзельс — еврейская фамилия.

 Майзельс, Дмитрий Львович (Самуил Леонтьевич, 1888—1941) — русский поэт и переводчик.
 Майзельс, Евгений Николаевич (Соломонович, 1906—1969) — советский инженер, специалист в области радиолокации.